Ел Емпедрадо има више значења:

 Ел Емпедрадо (Хилотлан де лос Долорес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Емпедрадо (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику